Лоскатухино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Пореченская волость».

Расположена в 56 км к югу от райцентра Великие Луки, в 20 км к югу от волостного центра Поречье и в 3 км к юго-западу от деревни Жигари.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 8 жителей, на 2010 год — 3 жителя.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость

Населённые пункты Великолукского района